Краснопільська сільська громада:
 Краснопільська сільська громада — громада у Вінницькій області
 Краснопільська сільська громада — громада в Житомирській області

Див. також 
 Краснопільська селищна громада